Еналягма (Enallagma) — рід рівнокрилих бабок родини стрілкових (Coenagrionidae).

Класифікація 
Рід включає 46 видів:
 Enallagma ambiguum Navás, 1936
 Enallagma anna Williamson, 1900
 Enallagma annexum (Hagen, 1861)
 Enallagma antennatum (Say, 1840)
 Enallagma aspersum (Hagen, 1861)
 Enallagma basidens Calvert, 1902
 Enallagma boreale Selys, 1875
 Enallagma carunculatum Morse, 1895
 Enallagma circulatum Selys, 1883
 Enallagma civile (Hagen, 1861)
 Enallagma clausum Morse, 1895
 Enallagma coecum (Hagen, 1861)
 Enallagma concisum Williamson, 1922
 Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
 Enallagma daeckii (Calvert, 1903)
 Enallagma davisi Westfall, 1943
 Enallagma deserti Selys, 1871
 Enallagma divagans Selys, 1876
 Enallagma doubledayi (Selys, 1850)
 Enallagma dubium Root, 1924
 Enallagma durum (Hagen, 1861)
 Enallagma ebrium (Hagen, 1861)
 Enallagma eiseni Calvert, 1895
 Enallagma exsulans (Hagen, 1861)
 Enallagma geminatum Kellicott, 1895
 Enallagma hageni (Walsh, 1863)
 Enallagma insula Fraser, 1920
 Enallagma laterale Morse, 1895
 Enallagma maldivense Laidlaw, 1902
 Enallagma minusculum Morse, 1895
 Enallagma novaehispaniae Calvert, 1907
 Enallagma pallidum Root, 1923
 Enallagma pictum Morse, 1895
 Enallagma pollutum (Hagen, 1861)
 Enallagma praevarum (Hagen, 1861)
 Enallagma recurvatum Davis, 1913
 Enallagma rua Donnelly, 1968
 Enallagma schmidti Steinmann, 1997
 Enallagma semicirculare Selys, 1876
 Enallagma signatum (Hagen, 1861)
 Enallagma sulcatum Williamson, 1922
 Enallagma traviatum Selys, 1876
 Enallagma truncatum (Gundlach, 1888)
 Enallagma vernale Gloyd, 1943
 Enallagma vesperum Calvert, 1919
 Enallagma weewa Byers, 1927

Примітки 

Стрілкові
Роди бабок